Шмейхель (Шмайхель) — фамилия датских футбольных вратарей, сына и отца:
 Шмейхель, Каспер (род. 1986).
 Шмейхель, Петер (род. 1963).